Елізабет Стаматіна (Ті́на) Фей (;  18 травня 1970, Аппер-Дербі, Пенсільванія, США) — американська теле-, кіно- та акторка озвучення, кіно- та телепродюсерка, шоуранерка, письменниця (сценарії, лібрето, автобіографії) та феміністка. Лавреатка двох премій «Золотий глобус», дев'яти премій «Еммі» та інших. Найбільш відомі ролі — в телешоу «Суботнього вечора в прямому ефірі» та «30 потрясінь».

Біографія 
Тіна Фей народилася 18 травня 1970 в Аппер-Дербі, Пенсільванія, США. Іноді в титрах ім'я указується як Tina Fey, Tina Faye чи Elizabeth Fey.

Фільмографія

Акторка

Продюсерка

Сценаристка

Саундтреки

Нагороди та номінації 

 9 «Еммі» (2002, 2007, 2008 (3 премії), 2009 (2 премії), 2013, 2016)
 «Золотий глобус» (2008, 2009)
 4 «Премія Гільдії кіноакторів США» (2008, 2009,2010)
Нагороди та номінації

Примітки

Джерела 

 

Кіноактори США
Німці США
Шотландці США
Греки США

Акторки США
Феміністки США
Письменниці-феміністки
Акторки-феміністки